В съвременния български език Република Китай може да означава някое от следните:

 Република Китай (Тайван), често наричана Тайван по името на едноименния остров, е частично призната държава в Източна Азия;
 Република Китай (1912 – 1949) е суверенна държава, съществувала в Източна Азия от 1912 до 1949 г.